Тим Пютц (, ; родился 19 ноября 1987 года в Франкфурте-на-Майне, ФРГ) — немецкий профессиональный теннисист; победитель семи турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Начал играть в теннис в три года вместе с отцом — Манфредом, который является теннисным тренером. Мать — Хайди; есть брат Том

Любимая поверхность — трава, любимый турнир — Открытый чемпионат Австралии. Кумиром в мире тенниса в детстве был Стефан Эдберг.

Спортивная карьера 
Пютц не выступал на турнирах Юниорского тура ITF. Первые игры на взрослом уровне на турнире серии «фьючерс» пришлись на 2006 год. За несколько лет он сыграл лишь несколько турниров, а в 2008 и 2009 годах не выступал вообще. На постоянной основе Пютц стал играть с 2011 года. В сентябре того года он выиграл первый «фьючерс» в парном, а в октябре в одиночном разряде. В августе 2013 года Пютц выиграл в парном разряде первый титул на турнире серии «челленджер». В июле 2014 года ему удалось через квалификацию попасть на Уимблдон, ставшим первым для него в карьере турниром серии Большого шлема. Пютц смог в первом раунде обыграть Теймураза Габашвили и пройти во второй раунд, где он проиграл Фабио Фоньини.

В январе 2015 года Пютц второй раз в карьере смог через квалификацию отобраться на турнир Большого шлема и сыграл на Открытом чемпионате Австралии, где в первом раунде уступил Дональду Янгу. В феврале 2015 года Пютц поднялся на самую высокую в карьере — 163-ю строчку в одиночном рейтинге. В сентябре 2017 года он провёл первый матч за сборную Германии в Кубка Дэвиса.

В мае 2018 года Пютц после ряда побед на парных «челленджерах» смог войти в топ-100 парного рейтинга. В июне на турнире в Штутгарте в паре с Филиппом Пецшнером удалось выиграть первый для Пютца титул Мировом туре. В мае 2019 года с датчанином Фредериком Нильсеном был выигран следующий титул в основном туре на турнире в Мюнхене. Пютц в октябре 2020 года в паре с Нильсеном на Открытом чемпионате Франции впервые смог пройти в четвертьфинал на турнирах серии Большого шлема.

В мае 2021 года Пютц смог стать победителем двух турниров (в Кашкайше и Лионе) в партнёрстве с Юго Нисом, а также выйти в полуфинал турнира серии Мастерс в Мадриде в команде с Александром Зверевым. Эти результаты позволили войти в топ-40 в парном рейтинге. На Открытом чемпионате Франции Нис и Пютц смогли доиграть до стадии 1/4 финала. Со второй части сезона он стал выступать в альянсе с Майклом Винусом и это сотрудничество помогло немцу выйти на новый уровень. Первый совместный титул они выиграли в июле. Летом Пютц сыграл на первых для себя Олимпийских играх в Токио, где в паре с Кевином Кравицом выбыл во втором раунде. В ноябре Пютц выиграл свой первый титул на мастерсах. В сотрудничестве с Винусом он стал победителем зального мастерса в Париже и после победы вошёл в парном рейтинге в лучшую двадцатку. В конце сезона Пютц сыграл за Германию в финальном турнире Кубка Дэвиса. Он играл вместе с Кевином Кравицом парные встречи и им удалось выиграть все четыре матча и помогли своей сборной доиграть до полуфинала.

В 2022 году Винус и Пютц продолжили сотрудничество. На Открытом чемпионате Австралии они доиграли до четвертьфинала. В феврале они смогли выиграть титул в Дубае, а за неделю до этого Пютц дошёл до финала в Роттердаме в паре с Ллойдом Харрисом. Хорошие результаты позволили впервые подняться в топ-10 парного рейтинга. Летом Винус и Пютц четыре раза играли в финалах (на траве в Штутгарте и Халле, на грунте в Кицбюэле и на харде мастерса в Цинциннати, однако ни разу не смогли взять титул. В сентябре совместно с Кравицем помог сборной Германии преодолеть групповую стадию Кубка Дэвиса, выиграв все три парные встречи.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (13)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров ATP в парном разряде (12)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (31)

Победы (19)

Поражения (12)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Германии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года